Кава́йя (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Кавайя, Джон (род. 1961) — канадский кёрлингист.
 Кавайя, Энди (род. 1996) — бельгийский футболист.